Ла Тасахера има више значења:

 Ла Тасахера (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тасахера (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Тасахера (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Тасахера (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тасахера (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Тасахера (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Тасахера (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Тасахера (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Тасахера (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Тасахера (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Тасахера (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тасахера (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику